Дита Старова-Керими (; ) е художничка от Северна Македония, директорка на Националната галерия на Македония.

Биография 
Родена е в 1984 година в албанско семейство в град Скопие, тогава в Социалистическа федеративна република Югославия. Баща ѝ Луан Старова е виден писател, а майка ѝ Гъзиме Старова - юристка. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Скопския университет в класа на професор Симон Шемов. След завършването си работи како асистент във Факултета за архитектура и дизайн на Американския колеж и като художествен редактор в издателската къща „Серембе“. Членка е на Дружеството на художниците на Македония, на сдружението „Арт визион“ и на ДРАУДАКУМ. През октомври 2015 година става директорка на Националната галерия на Македония.

Дита Старова-Керими има няколко самостоятелни и голям брой участия в групови изложби във Франция, Турция, Косово, България и Северна Македония.

Родословие

Бележки 

Северномакедонски художници
Родени в Скопие
Възпитаници на Скопския университет
Македонски албанци